Ли Джон Хо (, общепринятая латинская транскрипция — Lee Jongho; 24 февраля 1992) — полузащитник клуба «Чоннам Дрэгонз» и сборной Республики Корея, известный как «Кванъянский Руни».

Карьера 
Ли Джон Хо начал свою профессиональную карьеру в ФК «Чоннам Дрэгонз» с 2011 года. В 2014 году стал чемпионом Азиатских игр, проходивших в южнокорейском Инчхоне.

Футболисты Республики Корея
Игроки сборной Республики Корея по футболу
Игроки ФК «Чоннам Дрэгонз»
Игроки ФК «Чонбук Хёндэ Моторс»
Игроки ФК «Ульсан Хёндэ»
Игроки ФК «В-Варен Нагасаки»